Ekvall är ett svenskt efternamn, som även skrivs Ekwall. Den 31 december 2014 var följande antal personer bosatta i Sverige med namnvarianterna
 Ekvall 1 735
 Ekwall 380
Tillsammans blir detta 2 115 personer.

Personer med efternamnen Ekvall eller Ekwall
 Axel Ekwall (1881–1940), väg- och vattenbyggnadsingenjör
 Christian Ekvall (född 1978), översättare, författare och musiker
 Christopher Retzius Ekwall (1759–1828), präst och politiker
 Eilert Ekwall (1877–1964), professor i engelska
 Emma Ekwall (1838–1925), konstnär
 Gunnar Ekwall (1910–1982), skådespelare
 Gunnar Ekwall (ingenjör) (1886–1954), väg- och vattenbyggnadsingenjör
 Gustaf Ekwall (1858–1920), medaljgravör
 Hans Ekvall (1918–2004), målare
 Jacob Ulrik Ekvall (1797–1827), finländsk ingenjör och grafiker
 Kerstin Ekwall (1915–2011), skådespelare
 Knut Ekwall (1843–1912), konstnär
 Lage Ekwall (1914–1993), lärare, reklamman och direktör
 Måns Ekvall (född 1995), fotbollsspelare
 Niklas Ekvall (född 1963), ekonom
 Nils Ekwall (född 1954), konstnär
 Patrick Ekwall (född 1965), sportjournalist
 Per Ekwall (1895–1990), finländsk kemist
 Per-Olof Ekvall (1929–2018), skådespelare och recitatör
 Richard Ekwall (1873–1932), väg- och vattenbyggnadsingenjör
 Sofia Maria Ekwall (1826–1897), dömd för seriemord

Källor

Svenska efternamn